Prutiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim
 Prutiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim